Slovo stejk může znamenat:

 Steak – plátek masa
 Stejk (youtuber) (* 1992) – český youtuber, vlastním jménem Jakub Steklý